Scymnus auritus — вид жуков из семейства божьих коровок. От ближайших видов в своём роде имаго отличается следующими эйдономическими чертами: 1) край вершины надкрылий, передние углы или передний край переднеспинки, а у самцов и большая часть переднеспинки, кроме большого пятна посередине, рыжие; 2) длина тела взрослого насекомого 2—2,3 мм.

Примечания 

Scymnus
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1795 году